Partido Radical puede referirse a:

Radicalismo#Partidos radicales

Partidos radicales en la actualidad 

Partido Liberal Radical Suizo (FDP), de Suiza.
Partido Radical de Chile.
Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), de Paraguay.
Unión Cívica Radical (UCR), de Argentina.
Partido Radical (PR), de Francia. 
Partido Radical de Izquierda (PRG), de Francia.
La Izquierda Radical (DRV), de Dinamarca.
Radicales Italianos, de Italia.
La Causa Radical (LCR), de Venezuela.
Coalición de la Izquierda Radical (Syriza), de Grecia
Partido Vía Radical (VR), de México

Partidos radicales disueltos 

Partido Radical Democrático Suizo, de Suiza.
Partido Radical Socialista, de Chile.
Partido Radical Socialista Obrero (UCR), de Chile.
Partido Radical Democrático, de Chile. 
Partido Radical Doctrinario, de Chile.
Democracia Radical, de Chile.
Partido Radical Socialista Democrático, de Chile.
Partido Radical y Radical Socialista, de Francia.
Unión Cívica Radical Antipersonalista, de Argentina. 
Unión Cívica Radical Junta Renovadora, de Argentina.
Unión Cívica Radical del Pueblo, de Argentina.
Unión Cívica Radical Intransigente, de Argentina.
Partido Demócrata-Radical, de España.
Partido Republicano Radical, de España. 
Partido Republicano Radical Socialista, de España.
Izquierda Radical Socialista, de España.
Partido Republicano Radical Socialista Independiente, de España.
Partido Radical Demócrata, de España.
Partido Radical, de Italia.

Partidos no relacionados con el Radicalismo 

 Partido Radical Serbio (SRS), de Serbia.

Partidos radicales